RHS ist eine Abkürzung und steht für:
 Rettungshundestaffel, eine Einheit des Katastrophenschutzes, die auf die Suche von Personen mittels ausgebildeter Rettungshunde spezialisiert ist
 Red Hat Society, Frauenverein in den USA
 Retikulohistiozytäres System in der Biologie
 Retired Husband Syndrome, eine psychosomatische Gesundheitsstörung
 Gymnasium Ricarda-Huch-Schule in Braunschweig
 Royal Highland Show, die bekannteste Veranstaltung der Royal Highland and Agricultural Society of Scotland
 Royal Historical Society
 Royal Horticultural Society, eine britische Institution zur Förderung der Gartenkunst
 Rudolf-Harbig-Stadion
 Regierungshauptsekretär, eine Amtsbezeichnung des mittleren Dienstes im Beamtentum

RHS